Spotkanie − osada w zachodniopomorskim.

Kinematografia 
 Spotkanie (film 2010) − reż. David A.R. White
 Spotkanie (film 2007) − reż. Thomas McCarthy
 Spotkanie (film 1996) − reż. David Twohy
 Spotkanie (film 1985) − reż. André Téchiné
 Spotkanie (film 1974) − reż. Alan Bridges
 Spotkanie (film 1969) − reż. Sidney Lumet
 Spotkanie (film 1945) − reż. David Lean

Literatura 

 Spotkanie – komiks autorstwa Bogusława Polcha (rysunki) i Ryszarda Siwanowicza (scenariusz).